Респу́блика Фиу́ме, позднее — Итальянское регентство Карнаро (), — непризнанное государство, фактически созданное 12 сентября 1919 г. итальянским поэтом и военным лётчиком, графом Габриеле д’Аннунцио в городе Фиуме (ныне хорватский город Риека), 15 декабря 1919 г. провозглашённое им Независимой республикой Фиуме, а 8 сентября 1920 года объявленное по вновь принятой Хартии (конституции) Итальянским регентством (государством) Карнаро. Оригинальное название связано с заливом Кварнер (), на берегу которого расположен город. В русскоязычной литературе чаще именуется «республика Фиуме» (итальянское слово Fiume означает то же, что и хорватское Rijeka — река; в районе города протекает короткая, но полноводная речка Фиумара).

История 
После окончания Первой мировой войны за Фиуме, принадлежавший ранее Австро-Венгрии, развернулась настоящая дипломатическая борьба между Италией и Государством словенцев, хорватов и сербов. Оба государства считали город своей территорией. Пока шли мирные переговоры на Парижской конференции, 12 сентября 1919 года Габриеле д’Аннунцио возглавил вторжение итальянских националистов, заставив отступить американо-британо-французские оккупационные силы. Д’Аннунцио настаивал на том, чтобы Италия аннексировала Фиуме, однако правительство не пошло на такой шаг. Напротив, Италия под давлением союзников вынуждена была объявить морскую и сухопутную блокаду Фиуме.

В годовщину захвата города Д’Аннунцио провозгласил Фиуме независимым государством, утвердил конституцию (проект которой он написал лично, в стихах) и поднял над городом «государственный» флаг с хвастливым девизом «Quis contra nos?» (Кто против нас?). Сам Д’Аннунцио был объявлен регентом Фиуме, а премьер-министром стал левый деятель Альцесте де Амбрис, в скором времени выступивший оппонентом Муссолини и фашистов. Пост министра культуры «Республики красоты», как называл своё государство сам Д’Аннунцио, согласился занять знаменитый дирижер Артуро Тосканини. Министром иностранных дел стал бельгийский поэт-анархист Леон Кохницкий.

Д’Аннунцио не признал Рапалльский договор, по которому Фиуме не входил в состав Италии, а объявлялся вольным городом, и сам объявил Италии войну, однако, после обстрела итальянским флотом, 30 декабря 1920 вынужден был сдать город. Легионеры и сам «команданте» уехали в январе 1921 года. Республика Д’Аннунцио, продержавшаяся почти шестнадцать месяцев, перестала существовать.

Но, в силу рапалльских соглашений, область Фиуме еще три года формально сохраняла статус «свободного государства».
В сентябре 1923 года в городе был спровоцирован мятеж и, под предлогом защиты мирных жителей, высажен итальянский десант. 27 января 1924 года в Риме был подписан итало-югославский договор «О дружбе» (пакт Муссолини — Пашича), по которому Фиуме отходил к Италии.

Конституция Фиуме 
Конституция, написанная д’Аннунцио (Хартия Карнаро), сочетала в себе элементы анархизма, национал-синдикализма и демократии. Д’Аннунцио считается предтечей итальянского фашизма, и в конституции нашли отражение его собственные политические идеалы. Основным автором конституции был синдикалист де Амбрис, который и составил основные законы. Д’Аннунцио от себя добавил в документ несколько курьёзных пунктов, в частности, обязательное музыкальное образование, которое провозглашалось фундаментом политического строя государства.

В конституции отражены принципы корпоративизма. Разные секторы экономики были представлены девятью инженерно-бюрократическими корпорациями и одной творческой. Законодательная власть принадлежала парламенту, состоящему из двух палат: Совета лучших (Consiglio degli Ottimi) и Совета корпораций (Consiglio dei Provvisori).

См. также 
 Фиумский конфликт

Примечания

Ссылки 
 Шварц Е. Город жизни
 Корягин В. Сепаратизм по-итальянски
 Илья Кормильцев. Три жизни Габриеле Д’Аннунцио.
  Меерсон Б. М., Прокудин Д. В. Лекции по истории западной цивилизации.
 Плутовской роман Габриеле д’Аннунцио
 Оливер Риттер, «Фиуме или смерть» (Киль, Германия, 2004, русский перевод опубликован в сети Интернет)
 Gabriele D’Annunzio: Defiant Archangel by J.R. Woodhouse (2001, ISBN 0-19-818763-7)

Фиуме
История Хорватии
Исторические государства Балкан
Итальянские государства
Государства на оккупированных территориях
Ирредентизм
Бывшие государства новейшей истории Европы